Михаил Рыбак — имя следующих персоналий:
 Рыбак, Михаил Иванович (1921—1997) — Герой Советского Союза.
 Рыбак, Михаил Степанович (1935—2018) — советский и российский учёный-правовед.